Stor-Aspsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Aspsjön (Långsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (36,4 ha)
Stor-Aspsjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (88,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn